Kutas steht für:

Geografische Objekte
 Kutas (Ungarn), Gemeinde im Komitat Somogy in Ungarn 

Namensträger
 Marta Kutas (* 1949), ungarische Sprachwissenschaftlerin und Hochschullehrerin
 Pawło Kutas (* 1982), polnische Fußballspieler 
 Saulius Aloyzas Bernardas Kutas (* 1935), litauischer Beamter und Politiker